

Geografia

Holandia 
 Rheden – gmina

Niemcy 
 Rheden – dzielnica miasta Gronau (Leine)

Osoby 
 Joseph Rheden – austriacki astronom

Zobacz też 
 Reden
 Rehden